Kornice, niem. Kornitz
 Kornice – wieś w Polsce
 Kornice – wieś w Czechach
 Kornice – wieś na Ukrainie
 Kornice, obecnie Chornice, Powiat Svitavy